Daedalic Entertainment — независимый издатель и разработчик компьютерных игр с штаб-квартирой в Гамбурге, Германия. Существует с 2007 года. В России и странах СНГ компания известна двухмерными квестами в сериях Deponia и Edna & Harvey, а также играми A New Beginning, The Whispered World и Barotrauma

История 

Daedalic основали Карстен Фихтельман, до этого — директор по маркетингу издателя dtp entertainment, и геймдизайнер Ян Мюллер-Михаэлис «Poki». В 2007 году пара взяла за основу дипломную работу Мюллера-Михаэлиса «Компьютерные игры, как нелинейный нарратив» и, работая дома у Фихтельмана, превратила её в Edna & Harvey: The Breakout. Историю о маленькой девочке Эдне со своим говорящим плюшевым кроликом Харви бегут из психиатрической больницы.

По итогам 2008-го немецкий журнал GameStar, а также сайт 4Players.de выбрали Edna & Harvey: The Breakout «Квестом года». После быстрого успеха студия выпустила The Whispered World (2009). В 2010-м за ней последовала A New Begining, а в 2012-м Daedalic запустила фантастическую серию Deponia.

В 2009-м Daedalic выиграла German Developer Award, как «Студия года». На данный момент в компании работают около 100 человек.

Список игр

Подробно об играх

The Dark Eye: Chains of Satinav 
Квест по лицензии настольной ролевой игры The Dark Eye.

The Night of the Rabbit 
Авторский проект Маттиаса Кемпке. Игра вышла 29 мая 2013 года. Юный Джерри находит сундук знаменитого иллюзиониста, и его мечта стать волшебником неожиданно сбывается. Вместе со своим новым наставником, кроликом Маркизом де Хото, мальчик путешествует через деревья по параллельным мирам, но проходить обучение приходится в спешке: разрастающийся мегаполис угрожает не только идиллическому городку грызунов Мышелесью, но и привычному миру Джерри.

Absolute Games оценила эту игру в 80 %, назвав игру самым стильным, мощным и большим творением Daedalic Entertainment. Игра заняла второе место в номинации «Квест года» (2013) журнала «Игромания».

Memoria 
Продолжение Chains of Satinav. Действие игры происходит после событий Chains of Satinav, а также в далеком прошлом. Игрокам предстоит управлять двумя героями. Герон, пытаясь спасти Нури, сталкивается с историей принцессы Саджи из Фазара: ему требуется разгадать загадку, от которой зависит настоящее и будущее.

1954: Alcatraz 
Игра создана совместно с Irresponsible Games и издана 11 марта 2014 года.

Вы играете за семейную пару: Джо, отбывающий 40 летний срок в Алькатрасе за ограбление инкассаторов, и битницу Кристин. Джо планирует выбраться на свободу и уже приготовил план побега, но судьба вновь решила спутать карты и решить всё иначе. Жена налетчика — Кристин — находится на свободе и должна была помогать супругу совершить побег. Однако, она сама попала в неприятности и нуждается в помощи. Гангстер Микки требует отдать долю Джо, но Кристин и не предполагает, где находится награбленное.

Fire 
В августе 2014 года Daedalic Entertainment анонсировали игру — весёлое приключение в Каменный Век под названием Fire позволит выступить в роли наивного неандертальца по имени Унгх. Он должен был следить за племенным огнём в ночное время, но умудрился уснуть на посту. Естественно, костер погас, а героя отправляют на миссию по его возвращению. Именно в этом приключении игроку нужно сопровождать Унгха. Невероятное путешествие по миру Каменного Века принесёт встречу с динозаврами, и, возможно, главный герой повстречает в пути свою любовь.
Игровой процесс Fire обещают выполнить в максимально простом виде — для взаимодействия с виртуальным миром и его обитателями нужна будет лишь мышь и одна кнопка, а всё общение будет завязано на выражении эмоций, ведь главный герой способен лишь на произнесение собственного имени. Релиз Fire состоялся 6 января 2015 года.

Deponia Doomsday 
Продолжение серии квестов Deponia с самым весёлым раздолбаем Руфусом вышла 1 марта 2016 года. События игры начинаются с жуткого сна, в котором Руфус должен взорвать Депонию. Проснувшись, он понимает, что этого никогда не должно произойти, поэтому заручается поддержкой безумного учёного МакХроникла, который специализируется на вопросах времени, чтобы узнать, действительно ли всё было просто сном. В Deponia Doomsday как и всегда море юмора, встреча со старыми и новыми персонажами, интересные повороты событий, красочная рисовка и многое другое.

Crazy Machines 3 
Третья часть серии Crazy Machines (в России выходила как «Заработало!») от Daedalic Entertainment и FAKT Software. Вышла 18 октября 2016.

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Германии